Equidistant kan betekenen:

 met gelijke afstand, een begrip uit de wiskunde;
 afstandsgetrouw, een begrip uit de cartografie.